Крестя́х ():
 Крестях — село в Сунтарском улусе Якутии.
 Крестях — река в Олёкминском районе Якутии, правый приток Олёкмы.
 Крестях — река в Красноярском крае, правый приток Котуя.
 Крестях — река, правый приток Правого Ыллымаха.
 Крестях — река, левый приток Амги.